Тоант (, Бързия, Thoas) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Тоант (син на Дионис), син на Дионис и на Ариадна, цар на Лемнос
 Тоант (син на Андремон), цар на Етолия, участва в Троянската война
 Тоант (син на Бел), цар на Асирия
 Тоант (син на Икарий), брат на Пенелопа
 Тоант (цар на Таврия), син на Борисфен, цар на таврите на полуостров Крим
 Тоант (Коринт), цар на Коринт
 Тоант (гигант), един гигант

Име на:
 Тоант (сатрап), офицер на Александър Велики и сатрап на Гедрозия
 Тоант (претор), етолийски претор (193 пр.н.е.)

Други:
 (4834) Тоант, астероид
 древното име на река Ахелой